Patorni ist der Familienname folgender Personen:

 Aurèle Patorni (1880–1955), französische Schriftstellerin
 Jacqueline Patorni (1917–2002), französische Tennisspielerin
 Raphaël Patorni (1911–1986), französischer Schauspieler